Godin est un nom propre, utilisé notamment en tant que prénom masculin, patronyme et toponyme.

Patronyme 

Ce patronyme est une variante de Gaudin (nom donné en l'honneur de Gaudin, évêque de Soissons au ) ou d'un nom de personne formé sur la racine germanique God, « Dieu ». Ce sobriquet en apparence flatteur pour désigner un individu  « bien sous tous rapports », est plus souvent une insinuation par antiphrase, un sous-entendu du type « qui le sait un peu trop ? ».

 Adolphe Godin de Lépinay (1821-1898), un ingénieur français ;
 André Godin (1927-2018), un universitaire français ;
 André Godin (1942-), un homme politique français ;
 Arnold Godin (1889-1982), un homme politique belge
 Bertrand Godin (1967-), un pilote et chroniqueur automobile québécois ;
 Carel Godin de Beaufort (1934-1964), un pilote de course automobile néerlandais ;
 Christian Godin (1949-), un philosophe français ;
 Christophe Godin, un guitariste de rock français ;
 Diego Godin (1986-), un footballeur uruguayen ;
 Élodie Godin (1985-), une joueuse de basket-ball française ;
 Émile Vierset-Godin (1824-1891), architecte belge ;
 Éric Godin (1964-), un dessinateur éditorial, un concepteur, un illustrateur et un peintre canadien ;
 Eugène Godin (1856-1942), poète et bibliothécaire français ;
 François Godin, un acteur québécois ;
 François Benjamin Godin (1828-1888), un avocat et homme politique fédéral du Québec ;
 Gabriel Godin (1838-1932), vice-amiral français ;
 Gaston Godin (1948-), chercheur et professeur québécois spécialiste en santé communautaire ;
 Gérald Godin (1938-1994), un écrivain et homme politique canadien ;
 Guillaume-Pierre Godin (1260-1336), un cardinal français ;
 Guy Godin (1932-2015), un acteur québécois ;
 Henri Godin (1906-1944), un prêtre catholique séculier français ;
  ;
 Jason Godin (1993-), un homme politique canadien ;
 Jean Godin des Odonais (1713-1792), un cartographe et naturaliste français ;
 Jean-Baptiste André Godin (1817-1888), un industriel et philanthrope français, créateur des cheminées Godin ;
 Jean-Cléo Godin (1936-), un écrivain et professeur canadien ;
 Joseph-Arthur Godin (1879-1949), un architecte et un entrepreneur montréalais ;
 Jules Godin (1844-1925), un homme politique français ;
 Louis Godin (1704-1760), un astronome français ;
 Marcel Godin (1932-2008), un acteur québécois ;
 Maurice Godin, un acteur canadien ;
 Maurice Godin (1932-), un chef de division et ancien député fédérale québécois ;
 Nicolas Godin (1969-), un musicien français, membre du groupe Air ;
 Nicolas Godin (1981-), un sportif français pratiquant le kempo ;
 Noël Godin (1945-), un agitateur humoriste belge, surnommé l'entarteur ;
 Noémie Godin-Vigneau (1975-), une actrice canadienne ;
 Patrice Godin (1968-), un acteur québécois ;
 Pierre Godin (1947-), un homme politique canadien ;
 Pierre Godin (1938-), un écrivain et journaliste canadien ;
 Raphaële Godin (1981-), actrice française ;
 Roland Godin (1925-2009), gérant et homme politique fédéral du Québec ;
 Serge Godin, un gestionnaire québécois, fondateur et président exécutif de CGI inc. ;
 Seth Godin (1960-), un entrepreneur américain ;
 Stéfan Godin (1960-), un comédien français spécialisé dans le doublage ;
 Yvon Godin (1955-), un homme politique canadien.

Prénom 
 Godin (-627), maire du Palais de la Bourgogne ;
 Godin de Sainte-Croix, un protagoniste de l'affaire des poisons.

Toponyme 

 Godin, un village du département et la commune rurale de Bissiga dans la province du Boulgou et la région du Centre-Est au Burkina Faso ;
 Godin, un village du département et la commune rurale de Gounghin dans la province du Kouritenga et la région du Centre-Est au Burkina Faso ;
 Godin, un village du département et la commune rurale de Doulougou dans la province du Bazèga et la région du Centre-Sud au Burkina Faso ;
 Godin Tepe, un site préhistorique situé dans la vallée de Kangavar, dans l'ouest de l'Iran ;
 La place Gérald-Godin, place publique localisée à Montréal, Québec, au Canada ;
 La villa Godin, une voie du  de Paris, en France ;
 Godin, un cratère d'impact situé sur la face visible de la Lune.

Divers 
 Godin, une fabrique canadienne de guitares ;
 Le collège Gérald-Godin est un CÉGEP francophone de l'ouest de l'Île de Montréal ;
 Le Familistère Godin est un phalanstère créé en 1880 par Jean-Baptiste André Godin ;
 Le Prix de littérature Gérald-Godin est un prix littéraire québécois.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme